Слово Сульфазин может применяться для обозначения следующих лекарственных препаратов:
 Сульфадиазин натрий — антибактериальный препарат сульфаниламидного ряда.
 Сульфозин — масляная суспензия серы, ранее широко применявшаяся для пиротерапии, особенно в советской психиатрии.